Чиабатта (от  — тапочек) — итальянский пшеничный хлеб, выпекаемый с использованием закваски, дрожжей и оливкового масла. Особенностью этого хлеба являются хрустящая корочка и мякоть с крупной, неравномерно распределённой пористостью. Используется для приготовления бутербродов и сэндвичей (например панини). С конца 1990-х годов этот сорт хлеба стал очень популярен в Европе и США.

Чиабатта изначально выпекалась только в Лигурии, но в настоящее время этот сорт хлеба распространён по всей Италии и даже вне её, напр. в Каталонии, где он популярен под названием шапата (). У чиабатты, выпеченной в районе озера Комо, хрустящая корочка, мягкая, пористая текстура, хлеб лёгкий. Чиабатта, выпеченная в областях Тоскана, Умбрия и Марке, может быть совершенно разной — от хлеба с твёрдой коркой и плотной мякотью, до хлеба более мягкого и лёгкого. В Риме чиабатту часто пекут с добавлением оливкового масла, соли и майорана. Другие разновидности:
 Ciabatta integrale — из цельной пшеничной муки.
 Ciabatta al latte — с добавлением молока.
В США чиабатту обычно выпекают из более влажного теста, что требует машинного замеса и добавления специальных ферментов и закваски.

Примечания

Литература 
 
 
 

Итальянский хлеб
Хлеб